Por Bonanza pode estar à procura de:
Bonanza, um seriado de televisão dos Estados Unidos
Beechcraft Bonanza
Bonanza (Arkansas)
Bonanza (Colorado)
Bonanza (Geórgia)
Bonanza (Oregon)
Chevrolet Bonanza, um utilitário esportivo de grande porte da Chevrolet

Desambiguação